Александр Гайдай:
 Гайдай, Александр Владимирович (род. 1979) — гонщик, пилот команды Tsunami RT.
 Гайдай, Александр Иович (1919—1994) — журналист и поэт, фронтовой корреспондент; старший брат Л. И. Гайдая.